Blejno je staročeský pojem označující různé minerály:
 blejno antimonové – kermezit (Sb2S2O)
 blejno hnědé – stefanit (Ag5SbS4)
 blejno manganové – alabandin (MnS)
 blejno ohnivé – pyrostilpnit (Ag3SbS3)
 blejno olověné – galenit (PbS)
 Sidotovo blejno – wurtzit (ZnS)
 blejno zinkové – sfalerit (ZnS)

Externí odkazy